Der Mann im grauen Flanell (Originaltitel The Man in the Gray Flannel Suit) steht für:

 Der Mann im grauen Flanell (Roman), Roman von Sloan Wilson (1955)
 Der Mann im grauen Flanell (Film), US-amerikanischer Film von Nunnally Johnson (1956)